Amédée Domenech peut faire référence à :
 Amédée Domenech (1933-2003), un joueur de rugby à XV international français ;
 Amédée Domenech (1984-), un joueur français de rugby à XV, petit-fils du précédent.